Ingenieurschule für Bauwesen steht für:

 Ingenieurschule für Bauwesen Aachen
 Ingenieurschule für Bauwesen Berlin 
 Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen (Buxtehude), siehe hochschule 21 
 Ingenieurschule für Bauwesen Darmstadt
 Ingenieurschule für Bauwesen Erfurt
 Ingenieurschule für Bauwesen Glauchau 
 Ingenieurschule für Bauwesen Gotha
 Ingenieurschule für Bauwesen Leipzig, siehe Königlich-Sächsische Baugewerkenschule Leipzig
 Ingenieurschule für Bauwesen Neustrelitz, siehe Technikum Strelitz